Coviello steht für

 Coviello (Theaterfigur), männliche Zanni-, also Dienerfigur der Commedia dell’arte
 Coviello Classics, Label des Verlages MBM Mielke und Bergfeld

Coviello ist der Familienname folgender Personen:

 Joe Coviello, US-amerikanischer Politiker